Бовель — французская фамилия или топоним.

  — французская коммуна кантона Айи-сюр-Сом в Пикардии.
 Бовель, Шарль де (1479—1567, известен также как Шарль Булье) — французский философ, математик и богослов.

См. также 
  Булье